Саратовское первое Александро-Мариинское реальное училище — учебное заведение для мальчиков г. Саратова в XIX—XX вв. Просуществовало с момента основания в 1873 г. по 1918 г., с 1890 г. располагалось на ул. Малой Сергиевской, д. 105. Сегодня в здании располагается гимназия № 1 г. Саратова.

Предыстория 
В 1865 году в г. Саратове была открыта трехклассная Александро-Мариинская школа лютеранского общества г. Саратова. Немцы-колонисты, собрав капитал, образовали 13 стипендий в память избавления от покушения на императора Александра II, а затем, на большую часть этого капитала, в 1867 г. было куплено здание для Александро-Мариинской трехклассной школы — дом Федоровского против бульвара Липок, на улице Армянской.
«Инициатива и вся работа по устройству нового заведения, — писала газета „Саратовский листок“, — принадлежит представителям Саратовского евангелическо-лютеранского общества».

В этом доме в 1841—1846 годах жил саратовский губернатор А. М. Фадеев, дед выдающегося российского министра С. Ю. Витте и Е. П. Блаватской (внук и внучка — от разных дочерей). Здесь прошли детские годы писательницы и философа Е. П. Блаватской. Дом находился на пересечении улиц Волжской (Армянской) и Соборной, снесён в 1965 году, сейчас на этом месте кафе-бар «Иллюминатор».

История 
Весной 1873 года министр народного просвещения граф Д. А. Толстой прислал в Саратов разрешение на открытие первого в городе реального училища «в шестиклассном составе с одним только коммерческим отделением». 23 сентября 1873 года состоялось торжественное открытие реального училища, созданного на базе трехклассной школы и сохранившего её название — Саратовское первое Александро-Мариинское мужское реальное училище.
«… Реальному училищу послужила основанием школа лютеранского общества, которое дало помещение в своем доме. При развитии реального училища дом оказался неудобным и училище с пособием от города переведено в другое помещение, — из выступления губернатора Саратовской губернии М. Н. Галкина-Враского на открытии Губернского земского собрания».

Своего помещения учебное заведение первое время не имело и было вынуждено неоднократно менять место своего пребывания:

— в 1874 г. училище переведено в дом Столыпина на ул. М. Сергиевской (1874—1877 годы);

— 8 сентября 1877 г. прошло освящение нового здания реального училища в доме Очкина на ул. М. Сергеевской, д. 89 (1877—1890 годы).

Именно в этом здании учились в Александро-Мариинском реальном училище в 1881—1884 годах русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд» Виктор Борисов-Мусатов, а в 1877—1882 годах выдающийся саратовский архитектор, яркий представитель стиля «модерн» Юрий Терликов.

Наконец, Губернское земское собрание приняло решение ассигновать на постройку нового помещения 78 тыс. рублей. Здание, в котором в настоящее время располагается гимназия № 1 г. Саратова (кабинеты 1—32), было возведено и открыто 1 ноября 1890 года по проекту архитектора А. М. Салько и является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

Газета «Саратовский дневник» отмечала: «Здание училища представляет собой громадный трехэтажный дом, не считая подвального этажа… Классы и актовый зал поражают своей величиной и красотой отделки… Каждый класс представляет собой комнату, отделенную от соседних капитальными стенами». «Вообще, — подводит итог газета, — про всё здание можно сказать, что оно построено просто, прочно и со всеми удобствами».

В 1893—1894 годах со двора училища была пристроена Алексиево-Сергиевская церковь. Проект её составил всё тот же А. М. Салько в том же стиле, что и здание училища. Утварью храм снабдил саратовский купец Г. М. Квасников. Иконостас был заказан художнику Федору Анастасьевичу Кандуполо, ученику И. Айвазовского, известному своими работами для князя Л. Л. Голицына". Законоучителем училища и священником домовой Алексиево-Сергиевской церкви в 1890-х годах служил будущий Священномученик епископ Феофан (Ильменский).

Большой вклад в развитие реального училища внёс П. А. Герман (директор в 1884-94 г.г.), под руководством которого была чётко выстроена система образования, заведена строгая отчётность и обретена финансовая стабильность, а также М. А. Александров (директор в 1906—1917 г.г.), обеспечивший приоритет училища среди растущего числа учебных заведений г. Саратова.

О престижности обучения в Саратовском реальном училище говорит тот факт, что в 1897 году на 30 свободных мест было подано 70 заявлений о поступлении, а в первый класс не принято за недостатком мест выдержавших экзамен 63 человека.

После 24 лет своего существования, Александро-Мариинское реальное училище состояло из 15 классов — 6 основных, 5 параллельных, 2 коммерческих, 1 приготовительного, 1 дополнительного, и к началу 1897-98 учебного года в училище обучалось 562 ученика, являясь самым многолюдным училищем в Казанском учебном округе. По итогам проверки работ по математике (по специальному курсу и тригонометрии), исполненных на окончательных испытаниях в 22 реальных училищах Казанского учебного округа в 1913 году, Саратовское Александро-Мариинское реальное училище с большим отрывом заняло 1-ое место со средним баллом 4,24, в то время как средний балл за округ составил 3,66. В 1900 году в реальном училище из 647 учеников — 125 или были освобождены от платы за обучение или получали стипендии, которых в училище было три: имени директора Мерцалова (для беднейшего из учеников), имени Шабловского (для детей малоимущих дворян Саратовского уезда) и Эттингера (для немцев лютеранского вероисповедания).

В 1910 году в здание училища было проведено электричество. В 1913 году директор училища предоставил специальный кабинет для училищного врача, который был оборудован передовой для того времени техникой. В училище было четыре прекрасно оснащенных специализированных кабинета: географический, естественно-исторический (биологический), физический и химический. Среди пособий естественно-исторического кабинета выделялась коллекция графа Василия Львовича Нарышкина из 210 предметов, пожертвованная им училищу в 1894 году. В 1900 году в реальном училище проводились ученические спектакли под руководством преподавателя рисования В. В. Коновалова (1882—1898 годы), учителя В. Борисова-Мусатова.

Первая мировая война внесла свои коррективы в жизнь учебного заведения. Известно, что в годы войны в здании располагался «лазарет Саратовского отделения Красного Креста № 3, при 1-ом реальном училище, на Малой-Сергиевской, между Александровской и Вольской», который был освящён 26 октября 1914 года. Лазарет был рассчитан на 70 коек, из медицинского персонала к лазарету был причислен 1 врач, 1 фельдшер и 3 медсестры.

В сентябре 1915 года в половине здания училища разместились казармы. Оставшуюся половину дома реалисты делили с гимназистками из женской гимназии Ульрих, в которой тоже разместились войска, в связи с чем, актовый зал пришлось переоборудовать под классы. К занятиям гимнастикой добавились занятия военным строем и боевой стрельбой.

Почетные попечители и директора Саратовского I-го Александро-Мариинского реального училища 
В настоящее время имеется следующая информация:

Почетные попечители:

 1873—1887 гг. — Саратовский губернский Предводитель дворянства, действительный статский советник Павел Александрович Кривский
 1888—1918 гг. — Саратовский губернский Предводитель дворянства, действительный статский советник, князь Лев Львович Голицын
Директора:
 1873—1884 гг. — действительный статский советник Пётр Васильевич Мерцалов
 1884—1894 гг. — статский советник Пётр Александрович Герман
 1894—1896 гг. — действительный статский советник Михаил Павлович Лысцов
 1896—1901 гг. — действительный статский советник Дмитрий Моисеевич Львов
 1901—1903 гг. — статский советник Василий Фёдорович Ионин—Батемиров
 1903—1907 гг. — статский советник Владимир Петрович Якимов
 1907—1917 гг. — действительный статский советник Митрофан Алексеевич Александров
 1917—1918 гг. — надворный советник Ливанов Вадим Александрович

Известные преподаватели Саратовского I-го Александро-Мариинского реального училища 
В Саратовском Александро-Мариинском реальном училище работало и преподавало немало выдающихся людей.

Преподаватели:
 Михаил Фелицианович Гржибовский (1859—1920) — генерал-майор Российской императорской армии, участник и герой Первой мировой войны, Георгиевский кавалер — обладатель Георгиевского оружия.
 Василий Васильевич Коновалов (1863—1908) — художник, участник Академических выставок и выставок Товарищества передвижников (с 1892 г.), преподавал в Александро-Мариинском реальном училище (1882—1898 гг.), в студии живописи и рисования при Саратовском обществе любителей изящных искусств (с 1889 г.), Боголюбском рисовальном училище в Саратове (1887—1906 гг.).
 Епископ Феофан (Ильменский) (в миру Сергей Петрович Ильменский) (1867—1918) — епископ Русской православной церкви, епископ Соликамский, викарий Пермской епархии. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году. Законоучитель Саратовского реального училища и священник домовой Алексиево-Сергиевской церкви в 1890-х годах.

Преподаватели и служащие со стажем работы в реальном училище более 20 лет:

Гордость и слава Саратовского I-го Александро-Мариинского реального училища 
См. также:

Реалисты — кавалеры ордена Георгия Победоносца и Георгиевского оружия 
Многие реалисты и преподаватели Саратовского I-го Александро-Мариинского реального училища героически защищали Отечество в разные годы.
На настоящий момент известно о 2 участниках Русско-турецкой войны, 22 участниках Русско-японской войны и 186 участниках Первой мировой войны.

Среди них кавалеры ордена Георгия Победоносца и Георгиевского оружия:

 Макар Иванович Ажакин (28.07.1868 — ?) — полковник, командир батальона 158-го пехотного Кутаисского полка, герой Первой мировой войны, награждён Георгиевским оружием.
 Александр Владимирович Арапов (11.12.1887 — ?) — прапорщик 14-го Сибирского стрелкового запасного полка, герой Первой мировой войны, награждён Георгиевским крестом IV степени и Георгиевской медалью IV степени.
 Михаил Васильевич Григорьев (10.10.1876 — 11.07.1917) — русский офицер, полковник, командир 12-го пехотного Великолуцкого полка, кавалер Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV-й степени, участник Первой мировой войны, убит в бою у д. Кипячка, Волынская губерния.

 Георгий Савельевич Козлов (12.11.1883 — 27.08.1937) — русский офицер, полковник, кавалер Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV-й степени, участник Первой мировой войны.
 Павел Андреевич Крафт (07.06.1890 — ?) — русский офицер, поручик 80-й артиллерийской бригады, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского оружия.
 Глеб Александрович Микулин (04.08.1890 — 30.12.1975) — русский офицер Лейб-Гвардии Петроградского полка, участник Первой мировой войны и Гражданской войны, кавалер Георгиевского оружия (1917 года).
 Анатолий Васильевич Наумов (23.06.1868 — 07.04.1933) — русский офицер, полковник, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, командир 323-го пехотного Юрьевецкого полка, 639-го пехотного Артвинского полка, кавалер ордена Святого Георгия IV-й степени (1916 год).
 Виктор Сергеевич Острожников (22.12.1855 — ?) — полковник, командир батальона 188-го пехотного Карсского полка, участник Русско-турецкой войны 1877—78 гг., награждён в 1878 г. Знаком Отличия военного ордена IV степени, в 1908 г. — орденом Святого Владимира IV степени с бантом «За 25 лет».
 Григорий Иванович Тихомандрицкий (25.01.1895 — 10.07.1983) — русский офицер, поручик Гренадерского саперного Его Императорского Высочества Великого князя Петра Николаевича батальона, кавалер Георгиевского оружия, участник Первой мировой войны и Гражданской войны, генерал-майор инженерно-технической службы, начальник Первой Петроградской военно-инженерной школы.
Славные страницы в героическую защиту Отечества вписали, в том числе:
 Александр Герасимович Кузьмин (30.08.1878 — ?) — русский военный деятель, генерал-майор, командир 6-го гренадерского Таврического полка, начальник штаба Гренадерского корпуса.
 Сергей Александрович Хмельков (15.07.1879 — 09.02.1945) — российский, советский военный инженер-фортификатор, доктор технических наук, профессор, генерал-лейтенант инженерных войск, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, автор книги Борьба за Осовец, где описана борьба защитников крепости против германских войск в 1915 г., в том числе «атака мертвецов» — название контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка  при отражении немецкой газовой атаки.
 Валентин Митрофанович Трофимов (25.03.1895 — 14.05.1967) — российский и советский авиатор, прапорщик Севастопольской военной авиационной школы, заслуженный лётчик-испытатель СССР, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Успехи учеников Саратовского I-го Александро-Мариинского реального училища 
За 45 лет своего существования в стенах реального училища получили образование реалисты, проявившие себя в самых разных областях.

Звание Герой Труда за особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы было присвоено:
 доктору медицины А. П. Минху (1866—1939) — видному ученому-хирургу, педагогу и организатору здравоохранения в г. Саратове первой половины ХХ столетия (1935 г.);
 К. Ф. Терлецкому (1887—1966) — морскому офицеру, подводнику, строителю первой советской подводной лодки «Декабрист», подводных лодок типа «Малютка», «Ленинец», «Щука» (1933 г.).
Высшей степенью отличия в области хозяйственного и культурного строительства званием Героя Социалистического Труда были удостоены:
 О. К. Антонов (1906—1984) — авиаконструктор, лауреат Ленинской и Государственной премий, академик АН СССР.
 Б. А. Бабочкин (1904—1975) — советский актёр и режиссёр театра и кино, педагог, Народный артист СССР (1963), лауреат двух Сталинских (1941, 1951) и Государственной (1977 — посмертно) премий.

Среди известных на сегодняшний день выпускников и учеников реального училища:

 причисленный к лику святых епископ Герман (Н. В. Косолапов);
 депутаты Государственной думы Российской Империи — М. Г. Зайцев, М. Х. Готовицкий;
 государственные деятели — заместитель министра земледелия Российской Империи Н. В. Грудистов, министр финансов Дальневосточной республики Н. Н. Ромм, заместитель председателя СНК АССР Немцев Поволжья Я. Я. Суппес (1928-29 гг.) и нарком АССР Немцев Поволжья В. Я. Суппес;
 ученые — член-корреспондент АН СССР С. С. Штейнберг, член-корреспондент Академии архитектуры и строительства СССР В. А. Витман, руководитель отделения орнитологии Зоологического института АН СССР, профессор, доктор биологических наук А. Я. Тугаринов, ученый в области теории прочности Ю. И. Ягн, первый профессор радиотехники в России, заслуженный деятель науки и техники А.А. Петровский;
 участники морских полярных плаваний — И. А. Ман (капитан судна — флагмана первых антарктических экспедиций), И. Л. Баевский (заместитель начальника экспедиции на пароходе «Челюскин», и. о.начальника Архангельского территориального управления Главсевморпути), Б. М. Лобач-Жученко (переход из Ленинграда в Мурманск на пароходе «Челюскин»);
 судостроитель — конструктор Ф. Е. Бесполов;
 геологи — А. Г. Ржонсницкий, Ф. Я. Аносов (минералогия);
 врачи — А. В. Кораблёв (главный врач 2-й городской больницы Саратова), В. В. Крапивин (главный врач 1-й городской больницы Саратова), заслуженный деятель науки УССР, профессор, доктор медицинских наук Н. В. Миртовский;
 архитекторы — Ю. Н. Терликов (Саратов), Д. В. Карпов (Саратов), Н. В. Степной (Саратов, Ленинград), П. В. Арцимович (Ашхабад, Москва), В. Л. Владыкин (Саратов, Ленинград), К. Н. Татищев (Тифлис);
 художники — В. Э. Борисов-Мусатов, Н. А. Загреков (Германия), В. А. Милашевский, Ф. М. Корнеев, С. П. Лодыгин, А. А. Сапожников, Н. И. Симон, М. И. Сапожников, Д. Б. Даран, Ч. К. Стефанский, Д. А. Щербиновский, П. Ф. Ильин;
 композитор и музыкант В. Н. Дроздов;
 литераторы — А. А. Великанов, А. М. Фёдоров;
 путешественник Н. И. Ашинов.

История здания реального училища после 1918 года 
В ноябре 1918 года Александро-Мариинское реальное училище прекратило свое существование.
В дальнейшем, в здании Александро-Мариинское реальное училища последовательно размещались:
 3-я советская трудовая школа второй ступени (1918—1930 годы),
 16-я школа ФЗС (фабрично-заводская семилетка) второй ступени, преобразованная позднее в 16-ю среднюю школу (1931—1941 годы),
 13-й интернат для испанских детей (декабрь 1941—июнь 1942 г.),
 эвакогоспиталь № 3931 (1942—1947 годы),
 19-я школа (1948—1990 годы, изначально мужская, затем общеобразовательная),
 гимназия № 1 г. Саратова (1990 г. — по настоящее время).

Музей 
Комната Боевой Славы открыта в апреле 1975 года, к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, 10 марта 1999 года комнате присвоен статус школьного музея — свидетельство № 7123. Основателем и первым руководителем школьного музея (до 2007 года) был участник Великой Отечественной войны, учитель НВП, подполковник запаса Николай Иванович Дуреев.

В настоящее время работой школьного музея руководит Отличник народного просвещения, учитель внеаудиторной занятости Галина Владимировна Еременко.

При музее создан и активно работает на протяжении многих лет под девизом «Мы верим в каждого из нас!» Совет музея, в состав которого входят учащиеся 8-10 классов, ветераны педагогического труда, а также родители, силами которого создан Сайт Музея Боевой и Трудовой славы, расказывающий о многих славных страницах истории, в том числе и Саратовского I-го Александро-Мариинского реального училища.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Большая Саратовская Энциклопедия 1 гимназия
 Большая Саратовская Энциклопедия Юрий Терликов

Школы, основанные в 1873 году
Учебные заведения, основанные в 1873 году в России
Школы, закрытые в 1918 году
Реальные училища Российской империи
Образование в Саратове
Исчезнувшие учебные заведения Саратова
-
Казанский учебный округ